Онондага:

 Онондага — індіанський народ в Північній Америці.
 Онондага — округ штату Нью-Йорк, США.
 Онондага — озеро в штаті Нью-Йорк, США.
 Онондага — місто в окрузі Онондага, штат Нью-Йорк, США.
 Онондага — коледж в Нью-Йорку, США.